Эла:

 Эла — царь Израильского царства, правивший в 915—913 до н. э.
 Эла Нгуема — гвинейский футбольный клуб из Малабо.

См. также 
 Долина Эла («дуба»; ; Emek HaElah; ) — библейская территория, ныне в Израиле.
 «В долине Эла» (2007; США) — художественный фильм, детективная драма по реальным событиям.